Leitoscoloplos är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Francis Day 1977. Leitoscoloplos ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Leitoscoloplos